Garryduff ist der Name von Orten

in Irland:
Garryduff (Cork), Fundort des Garryduff bird
Garryduff (Kilkenny)
Garryduff (Laois)
Garryduff (Monaghan)
Garryduff (Tipperary)
Garryduff (West Meath)
Garryduff (Wexford)

in England: 
Garryduff (Ballmoney)